Tammiku kan verwijzen naar een van de volgende plaatsen in Estland

 Tammiku (Haapsalu) – provincie Läänemaa
 Tammiku (Järva) – provincie Järvamaa
 Tammiku (Jõhvi) – provincie Ida-Virumaa
 Tammiku (Kohtla-Järve) – provincie Ida-Virumaa
 Tammiku (Kose) – provincie Harjumaa
 Tammiku (Lääne-Nigula) – provincie Läänemaa
 Tammiku (Põltsamaa) – provincie Jõgevamaa
 Tammiku (Väike-Maarja) – provincie Lääne-Virumaa
 Tammiku (Vinni) – provincie Lääne-Virumaa